Stanké Dimitrov peut désigner :
 Stanké Dimitrov, ancien nom de la ville bulgare de Doupnitsa ;
 Stanké Dimitrov, un des membres de la direction du Parti communiste bulgare entre les deux guerres mondiales.